Кубок Англии 1935/1936 () — 61-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Арсенал», в финале победивший «Шеффилд Юнайтед» со счётом 1:0.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. Также путёвку в первый раунд получили «Бишоп Окленд» и «Коринтиан». «Стокпорт Каунти», «Миллуолл» и «Лутон Таун» получили прямые путёвки в третий раунд.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 30 ноября 1935 года. Шесть из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в субботу, 14 декабря 1935 года. Шесть из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе. Встреча между «Галифакс Таун» и «Хартлпул Юнайтед» потребовала двух переигровок для выявления победителя.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также «Стокпорт Каунти», «Миллуолл» и «Лутон Таун». Матчи прошли в субботу, 11 января 1936 года. 12 матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Четвёртый раунд 
Большая часть матчей четвёртого раунда прошли в субботу, 25 января 1936 года, хотя несколько из них были сыграны позднее. Четыре матча завершились вничью, их переигровки прошли на следующей неделе. Встреча «Брэдфорд Парк Авеню» и «Вест Бромвич Альбион» потребовала двух переигровок.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 15 февраля 1936 года (кроме матча между «Челси» и «Фулхэмом», который был сыгран на четыре дня позже). Три из них завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе.

Шестой раунд 
Матчи шестого раунда прошли в субботу, 29 февраля 1936 года. Переигровки не потребовались.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 21 марта 1936 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 25 апреля 1936 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Арсенал» и «Шеффилд Юнайтед». Победу с минимальным счётом одержал «Арсенал» благодаря голу Теда Дрейка.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1935
Футбол в Англии в сезоне 1935/1936
Футбол в Европе в 1935 году
Футбол в Европе в 1936 году